Остотитлан има више значења:

 Остотитлан (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Остотитлан, Тотитлан (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Остотитлан (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Остотитлан (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику